Ломалинда има више значења:

 Ломалинда (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ломалинда, Лас Каситас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ломалинда (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ломалинда (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ломалинда, Сентро Рекреативо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ломалинда (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику